Ла Тинахуела има више значења:

 Ла Тинахуела (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тинахуела (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику